Puzzle Agent 2 — видеоигра в жанре приключенческой квест-головоломки. Разработана и издана компанией Telltale Games в сотрудничестве с Грэмэм Эннаблэм. Является продолжением первой части — Nelson Tethers: Puzzle Agent. Выпущена 30 июня 2011 года.

Игровой процесс 
Как и в первой игре, структура игры напоминает линейный квест — у игрока нет инвентаря, но он может говорить в диалоговых деревьях с другими персонажами. Некоторые элементы или варианты диалога приводят к решению головоломок, хотя в некоторых случаях головоломка не влияет на ход игры. Типы головоломок варьируются от пазлов до математических и логических головоломок. У каждой головоломки есть краткое описание цели, в то время как у из них некоторых есть базовый набор правил и условий, которые помогают игроку найти решение. Игрок может запросить три подсказки для каждой головоломки, и каждая подсказка стоит игроку жевательной резинки, которая помогает ему сконцентрироваться — в городе не хватает жевательной резинки, как объясняет служащий отеля, но Нельсон может собирать кусочки использованной жевательной резинки, которые он находит в каждой локации. Загадки не утверждают автоматически решение игрока, даже если игрок дает правильный ответ — Нельсон должен отправить ответ обратно в штаб-квартиру, где он будет либо одобрен, либо отклонен. Если решение будет одобрено, игроку дается оценка в зависимости от того, сколько подсказок он использовал и сколько неудачных попыток у него было (последняя представлена в долларах налогоплательщиков), также предоставляется объяснение о том, как можно решить головоломку.

Сюжет 
Агент Нельсон Тезерс только что раскрыл самое крупное дело в его карьере. Так почему же он не доволен? Еще есть дело о пропавшем бригадире с завода по производству ластиков, шепчущем безумии, еще ползающем от ума к уму, и тревожное возвращение существ, прокрадывающихся в город.

«Департамент Исследования Загадок ФБР» отметил дело грифом «Закрыто» — они смахивают его под ковер? Или еще хуже, им все равно? Обеспокоенный тем, что дело будет томиться вечно нерешенным, Тезерс должен не подчиниться и рискнуть вернуться в жуткий Скоггинс, штат Миннесота, чтобы разгадать тайну «Скрытых Людей» раз и навсегда.

Отзывы 

Puzzle Agent 2 стал первым призером награды «Лучшая мобильная игра» от 1UP.com. Игра также заняла первое место в номинации «Лучшая игра для iPhone/iPad» и второе место в номинации «Лучшая головоломка» на IGN Best of E3.

Примечания

Ссылки 
 

Компьютерные игры 2011 года
Квесты
Игры для iOS
Игры для macOS
Игры для PlayStation Network
Компьютерные головоломки
Продолжения компьютерных игр
Компьютерные игры по мотивам комиксов
Компьютерные игры, разработанные в США
Игры для Windows